Ratuș se poate referi la:

În Republica Moldova
 Ratuș - sat în cadrul comunei Drăgușeni din raionul Criuleni
 Ratuș - localitate centru de comună din raionul Telenești
 Comuna Ratuș - comună din raionul Telenești

În Ucraina
Ratuș, Iampil – sat-comună din raionul Iampil, regiunea Vinnița
Ratuș, Volodarka - sat din comuna Racikî, raionul Volodarka, regiunea Kiev

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova